Pennell ist der Familienname folgender Personen:

 Elizabeth Robins Pennell (1855–1936), US-amerikanische Autorin
 Francis Whittier Pennell (1886–1952), US-amerikanischer Botaniker
 Joseph Pennell (1857–1926), US-amerikanischer Autor, Lithograf und Illustrator
 Larry Pennell (1928–2013), US-amerikanischer Schauspieler
 Lawrence Pennell (1915–2008), kanadischer Jurist und Politiker
 Steven Brian Pennell (1957/1958–1992), US-amerikanischer Serienmörder
 Vane Pennell (1876–1938), britischer Racketsspieler

Sonstiges:
 Pennell Bank, submarine Bank im Rossmeer, Antarktika
 Pennell-Küste, Küstenabschnitt des Viktorialands, Antarktika

Siehe auch:
 Pennel